Il fornaretto di Venezia est une expression italienne qui signifie « Le Petit Boulanger de Venise ». Elle peut désigner :
  est une légende populaire vénitienne

Théâtre 
 , une pièce écrite par  en 1855.

Cinéma 
 Il fornaretto di Venezia, un film italien de Mario Caserini sorti en 1907 ;
 , un film italien de Luigi Maggi sorti en 1914 ;
 , un film italien de Mario Almirante sorti en 1923 ;
 Il fornaretto di Venezia est le titre original de Petit Boulanger de Venise, un film italien de Duilio Coletti sorti en 1939 ;
 Il fornaretto di Venezia est le titre original du Procès des doges, un film italien de Duccio Tessari sorti en 1963.

Voir aussi 
 

Redirection en italien